Turan est la déesse de l'amour, de la beauté, de la fécondité et de la santé dans la mythologie étrusque.
 Turan est une agence de presse indépendante azerbaïdjanaise fondée en 1990.
 Le PFK Turan Tovuz est un club de football azerbaïdjanais basé à Tovuz.

 Turan ou Touran est le nom donné par les peuples iraniens pour désigner le Nord, et par extension les peuples nomades des steppes.
 Le char Turan est un engin blindé hongrois.
 Güler Turan (née en 1975), femme politique belge flamande.
 Pál Turán (1910-1976) est un mathématicien hongrois.
 Le Turan Dashoguz est un club de football basé à Daşoguz, au Turkménistan.
 L'Ensemble Turan (), un ensemble de musique traditionnelle kazakh du Kazakhstan.
  — Le Turáni átok ou la « Punition du Touran » est un concept parmi les superstitions du peuple hongrois, qui théorise que les Magyars, les habitants de Hongrie, sont sous l'influence d'un sort malicieux pour des siècles.
 Touran, chef-lieu de la kozhuun (bannière) de Bii-Khyem, en république de Touva, sujet de la Fédération de Russie.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme